Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 19., 20. и 21. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранио Жељко Винцек из Хрватске јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 20 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 19. јула 2007. године. Такмичари су били подељени у 4 група. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: група 1 у 17:45, група 2 у 17:52, група 3 у 17:59, група 4 у 18:06.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 20. јула 2007. године. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељена у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из група (КВ). 
Почетак такмичења: група 1 у 20:40, група 2 у 20:48.

Финале 
Финале је одржано 21. јула 2007. године у 15:55.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре